Нью́маркет  — рыночный город в районе Форест-Хит графства Суффолк (Англия), в 105 километрах к северу от Лондона. Приобрёл известность благодаря скачкам, проводящимся здесь же, на одноимённом ипподроме «Ньюмаркет», являющимся центром английского чистокровного коннозаводства.

Погода
Максимальным средним показателем января является 8°, минимальным - 2°. В это время Максимальным средним показателем июля является 23°, минимальным - 13°. 

Города Суффолка